Тишковець — українське та білоруське прізвище.

Особи:
 Тишковець Валентина Олексіївна (1915—1977) — українська радянська кінооператорка.
 Тишковець Віктор Павлович — український астроном.
 Тишковець Килина Олексіївна (1919—1987) — українська радянська діячка, Герой Соціалістичної Праці.

Див. також 
 Тишковці